Zacharie est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Zacharie est un prénom masculin, formé sur l'hébreu zakhor, « se souvenir ». Il a notamment pour variantes Zachary et Zakaria.

 français : Zacharie
 anglais : Zachary
 allemand : Zacharias
 italien : Zaccaria
 espagnol : Zacarías
 portugais : Zacarias
 arabe : زكريّا Zakariyya/Zakaria
 hébreu : זכריה Zəḵaryā

Zacharie est aussi un patronyme.

Personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament 
 Zacharie (roi d'Israël) (éphémère : -743)
 Zacharie fils de Barachie
 Zacharie Ben Joïada
 Zacharie fils de Barachie fils de Iddo
 Zacharie (père de Jean le Baptiste)
Voir aussi la page Zacharie (prophètes)

Personnages de l'Antiquité et du Moyen Âge 
 Zacharie le Rhéteur ou « le scholastique », frère de Procope de Gaza
 Zacharie (pape)
 Zacharie, patriarche de Jérusalem
 Voir aussi

Personnalités des époques moderne et contemporaines portant ce prénom 
 Zacharie Allemand (°1762 - †1828), marin d'Empire français
 Zacharie Astruc (1835 - 1907), artiste français
 Zacharie Baton (1886 - 1925), footballeur français 
 Zakaria Botros (né en 1934), un prêtre copte égyptien
 Zacharie Dupuis, militaire français de 
 Zachary Hietala (né en 1962), guitariste
 Zacharie Le Rouzic (1864 - 1939), archéologue français
 Zacharie Noah (1937-2017), ancien footballeur franco-camerounais
 Zacharie Robutel de La Noue (1665 – 1733), officier militaire français

Personnalités portant ce patronyme 
 Hugh Zachary, (1928-), écrivain américain
 Justus Friedrich Wilhelm Zachariae, (1726-1777), poète allemand
 Margaret Zachariah (1944-), joueuse australienne de squash
 Philippe Zacharie (1849-1915), peintre français

Géographie 
 Le Zachariæ Isstrøm ou Zacharie est un glacier du Groenland

Voir aussi 
 Zacharie, le roman de John La Galite paru en 1999 ;
 Zacharie, la fresque de Michel-Ange ;
 le Livre de Zacharie ;
 Zacharie l'escarcelle, œuvre d'Alexandre Soljenitsyne ;
 Zachary Taylor ;
 Zakarian, patronyme arménien dérivé de Zacharie ;
 Zachary, une ville de Louisiane.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme